A Titkok és hazugságok a következőkre utalhat:

 Titkok és hazugságok (1996), angol filmdráma
 Titkok és hazugságok (2014), ausztrál tévésorozat
 Titkok és hazugságok (2015), amerikai tévésorozat

 Titkok és hazugságok, a Született feleségek egyik epizódja